

Mitologia greca 
 Alcatoo – personaggio della mitologia greca, figlio di Pelope ed Ippodamia. Uccise il leone citeronio
 Alcatoo – personaggio della mitologia greca, figlio di Esiete e cognato di Enea
 Alcatoo – personaggio della mitologia greca, figlio di Portaone e di Eurite. Morì per mano di Tideo
 Alcatoo – personaggio della mitologia greca, uno dei guardiani di Tebe. Fu ucciso da Anfiarao
 Alcatoo – personaggio della mitologia greca, un guerriero troiano ucciso da Caedicus, un soldato del re Turno
 Alcatoo – personaggio della mitologia greca, un guerriero troiano ucciso da Achille
 Alcatoo – personaggio della mitologia greca, fu il primo in ordine di tempo tra i pretendenti di Ippodamia e perì in una gara con il cocchio contro Enomao. La sua ombra però non raggiunse l'Ade ma rimase tra terra e cielo e da allora ostacolò tutti i successivi partecipanti a quella folle corsa

Note